Hansted Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hansted Kirke (Horsens Kommune) – en kirke i Hansted Sogn i Horsens Kommune
 Hansted Kirke (Thisted Kommune) – en kirke i Hansted Sogn i Thisted Kommune